Артур Мюллер (, 1826—1873) — немецкий .

Исключенный из университета, вел бродячий образ жизни и написал множество пьес, из которых многие имели большой успех:
 «Goethe-Tasso» (1853)
 «Timoleon»
 «Eine feste Burg ist unser Gott»
 «Gute Hacht, Hänschen»
 «Das Wichtel»
 «Ein Haberfeldtreiben»
 «Der Fluch des Galilei»
 «Geächtet, oder: Otto der Grosse u. sein Haus»
 «Ein Ritt ins deutsche Reich»
 «Eine ländliche Verlobungsanzeige»
 «Wie geht’s dem Könige»
 «Die Verschwörung der Frauen»
 «Auf dem Exerzierplatz»
 «Auf der Gant»
 «Ehre um Ehre»
 «Der Husten des Herrn v. Montbazon»
 «Johannisfeuer»
 «Der Kuckuck»
 «Der letzte König der Juden»
 «Der Teufel ist los»
 «Unter der Kritik»
 «Vier Wochen Arrest»
 «Von jenseits der Berge»

Литература